Toponímia:
 Arce  o Artzi , municipi de Navarra 
 Arce (Itàlia), municipi italià de la província de Frosinone, al Laci
 Biografies:
 Ayana Holloway Arce (Lansing), investigadora en física de partícules i professora de física a la Universitat de Duke 
 Diego de Arce y Reinoso (Zalamea de la Serena, 1585 - Madrid, 1665), religiós i jurista espanyol 
 Dionisio Arce (San Juan Bautista, 1927 – Bracciano, 2000), futbolista paraguaià de la dècada de 1950 i entrenador
 Francisco Arce (Paraguari, Paraguai, 1971), futbolista internacional paraguaià
 Javier Arce (Santander, 1973), artista contemporani, resident a Nova York
 José Arce Cerda (Parral, 1848 - Santiago de Xile, 1911), metge i polític xilè 
 Juan Arce Mayora (Vitòria, 1885 - ?), militar espanyol lleial a la República durant la Guerra Civil Espanyola
 Juana Arce Molina (Albacete, 1935), política espanyola 
 Luis Arce Catacora (La Paz, 1963), economista, catedràtic d'universitat i polític bolivià, actual President de Bolívia 
 Manuel Arce Ochotorena (Orobia, Navarra, 1879 - Tarragona, 1948), Bisbe de Zamora (1929-1938), d'Oviedo (38-44), Arquebisbe de Tarragona (44- 48)
 Ramón José de Arce (Selaya, 1755 - París, 1844), religiós càntabre
 Roberto Arce Vilardebó (1965, Madrid), periodista i presentador de televisió espanyol 
 Rommy Arce Legua (Lima, 1977), bibliotecària hispano-peruana, regidora de l'Ajuntament de Madrid (2015- 19)